Sarga de jaulas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix purpurea.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.